La Radio Magallanes se puede referir a dos emisoras radiales de Chile:

 Radio Magallanes (Santiago), estación de radio de Santiago desaparecida tras el Golpe de Estado de 1973.
 Radio Magallanes (Punta Arenas), estación de radio de Punta Arenas.